Farera ist 
der rätoromanische Name der seit 1. Januar 2008 bestehenden Gemeinde Ferrera GR und
der alte romanische Name der früheren Gemeinde Ausserferrera.